Rezultati Prvenstva Anglije 1960 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Maria Bueno je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Maria Bueno (Prvakinja)
  Darlene Hard (Četrtfinale)
  Christine Truman (Polfinale)
  Adrianne Haydon (Polfinale)
  Angela Mortimer (Četrtfinale)
  Zsuzsa Körmöczy (Drugi krog)
  Jan Lehane (Prvi krog)
  Sandra Reynolds (Finale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1960